Francesco De Francesco (1977) – calciatore italiano
 Francesco De Francesco (1978) – doppiatore italiano